FESA steht für:
 FESA (feige sau), Dresdner Underground-Filmgruppe
 Feste Eisenbahn-Streckenfunkanlage

Abkürzung